Nieborzyn peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

dans la voïvodie de Mazovie
 Nieborzyn, village du powiat de Ciechanów
 Nieborzyn, village du powiat de Płońsk

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Nieborzyn, village